

Sigle 
 Software defined radio – tecnologia per costruire ricevitori radio software
 Special drawing rights – Diritti speciali di prelievo
 Süddeutscher Rundfunk – emittente televisiva tedesca

Codici 
 SDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Parayas, Santander, Spagna
 SDR – codice vettore ICAO di City Airline
 sdr – codice ISO 639-3 della lingua oraon sadri

Religione 
S.D.R. – Suore del Divin Redentore di Giavarino